Вторая хорватская футбольная лига 2014/2015 годов () — 24-й сезон второй по значимости лиги чемпионата Хорватии. Он начался 17 августа 2014 года и закончится 30 мая 2015 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата 
 Статистика на сайте rsssf.com
 Статистика на сайте soccerway.com

2015/2016
Хорватия
Хорватия
Спорт в Хорватии в 2014 году
Спорт в Хорватии в 2015 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2014/2015